Ралли Великобритании 1975 года (официально Lombard RAC Rally 1975) - десятый и заключительный этап чемпионата мира по ралли 1975 года, проходивший с 22 по 26 ноября. Это 31-е Ралли Великобритании в истории и третье в рамках чемпионата мира. Этап проходил на гравийном покрытии и был разделён на 72 спецучастка (два из которых позднее были отменены). На старт вышло 236 экипажей и 104 из них добрались до финиша соревнований.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1975 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1975 году